Montaperto – famiglia italiana
 Montaperto – frazione del comune italiano di Agrigento
 Montaperto – frazione del comune italiano di Montemiletto, nonché ex-comune della provincia di Principato Ultra (attuale provincia di Avellino)